BayHawks d'Érié peut faire référence à :

BayHawks d'Érié (2008-2017) – une équipe de basketball de la NBA Development League qui est devenue le Magic de Lakeland.
BayHawks d'Érié (2017) – une équipe de basketball de la NBA G League qui est devenue les Skyhawks de College Park.
BayHawks d'Érié (2019) – une équipe de basketball de la NBA G League qui est devenue le Squadron de Birmingham.